De finale van de League Cup van het seizoen 1998/99 werd gehouden op 21 maart 1999 in het oude Wembley Stadium. Leicester City nam het op tegen Tottenham Hotspur. Spurs, dat een halfuur met een man minder speelde door een rode kaart voor Justin Edinburgh, won de League Cup na een doelpunt van middenvelder Allan Nielsen vlak voor blessuretijd. Nielsen werd na afloop verkozen als man van de wedstrijd.

Finale

Wedstrijd

Zie ook
FA Cup 1998/99
Engels voetbalkampioenschap 1998/99
Football League Cup 1998/99

1999
Tottenham Hotspur FC
League Cup
League
Sportevenement in Londen